Алсей может означать:
 Алсей — река на западе штата Орегон, США.
 Алсей — в античной Косе название месяца боедромион.